

Resultados por Concelho 
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Aveiro foram os seguintes:

Águeda

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Albergaria-a-Velha

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Anadia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Arouca

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Aveiro

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Castelo de Paiva

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Espinho

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Estarreja

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Ílhavo

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mealhada

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Murtosa

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Oliveira de Azeméis

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Oliveira do Bairro

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Ovar

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Santa Maria da Feira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

São João da Madeira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Sever do Vouga

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vagos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vale de Cambra

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Aveiro
Autarquicas 2021